Arctic Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Arctic Lake (Alaska)
 Arctic Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Arctic Lake (Tulare County, Kalifornien)
 Arctic Lake (Cook County, Minnesota)
 Arctic Lake (Scott County, Minnesota)